Marie-Laure Mallet Melchior, née à en 1966 est une artiste plasticienne française. Elle vit et travaille au Mans. Après une période abstraite de 1983 à 1999, elle s’oriente à partir des années 2000 vers la photographie plasticienne. Elle explore les espaces urbains, les friches industrielles, zones portuaires et gares. Par la combinaison de différents médias. Photographie, réalisation numérique, technique de transfert, elle s’inscrit dans la ligne des artistes soucieux d’élaborer une vibration visuelle dans leurs œuvres.

Elle cofonde Transfiguring en 2014 et rejoint le mouvement optico-narratif avec des artistes comme Ulrike Bolenz et Olivier de Cayron.

Biographie 
Un accident de voiture en 1983 immobilise Marie-Laure Mallet Melchior pendant plusieurs semaines. La décision de se consacrer entièrement aux arts plastiques prend corps. L’année suivante, elle obtient le concours d’entrée aux Beaux-Arts du Mans. C’est avec Gina Pane, Patrice Alexandre ou Mathias Perez ses professeurs, qu’elle construira le socle de sa démarche artistique.

À partir de 1991, elle commence à exposer ses grands paysages abstraits, où la couleur et la matière, sont proches de l’expressionnisme abstrait américain de Sam Francis ou Joan Mitchell. Ses travaux sont remarqués et permet une parution dans la revue Art-Scènes Numéro 14 automne 2002.

En rupture avec ses œuvres abstraites, dès le début des années 2000, Marie-Laure Mallet Melchior décide d’intégrer les nouvelles technologies dans sa création.

« L’image est reprise de manière positive et directement sur son support physique final : L’entreprise de détérioration s’effectue sur l’œuvre objet … » extrait de l’article parution Transfiguring 2018 Dépôt bibliothèque nationale et bibliothèque du centre Pompidou. Paris

Elle rejoint le mouvement Optico-narrative en 2021,suite à l évolution de son œuvre vers une direction plus Op'art: l'association de transfert d'images sur plexiglas, de différenciations de supports permet de troubler le regard et de rendre l'image évolutive. La réalité photographique se transforme en quelque chose d'unique que le regardeur peut avoir du mal à définir avec précision. L’art de la vision /The art of vision 2021 Edition Art-Scènes Paris Janvier 2021.

Dans l'œuvre de Marie-Laure Mallet Melchior, la transfiguration permet de créer des univers surréels qui renvoient au travail du temps qui passe. Cette transfiguration s'opère par l hybridation du montage numérique. La gravure du métal par un jeu de lignes structure les espaces. Le réel de la photographie peut être voué au flou par le rajout ou suppression d'éléments. Corridor Elephant 2021

En 2022, Création de la galerie Mixta-Mediart, structure associative qui permet d'affirmer les mouvements d art contemporain et Optico-narrative Mixta-Mediart Gallery, Le Mans. Mixta Mediart est le lieu de création du décloisonnement des pratiques plastiques autour de la photographique. La photographie n est plus un fin en soi mais devient, un moyen, un média qui s'enrichit de toutes les nouvelles expériences plastiques.

Principales expositions récentes nationales et internationales 

 2020 Galerie Mondapart Paris
 2019 Galerie Mhaata Bruxelles
 2018 Art Munich
 2018 Carte blanche Musée Landowski
 2016 DZD Art Gallery Roermond pays Bas
 2016 Galerie Olivier Waltman Transfiguring Paris
 2014 Galerie du parlement Rennes
 2013 Balt’art contemporain. L’art et le grand Paris
 2011 Carré Plantagenet- Musée Archéologique, le Mans
 2008 Galerie Marie Turgeon, Québec
 2007 Mac Paris

Principales parutions 
Revue Art-Scènes n°14-2002

Revue Art Scènes n°21-2009

Catalogue exposition Transversalité St Jean de Mont 2010

Copary catalogue de l'exposition 2014

Ouest France 2018 Les œuvres urbaines

Openeye Regard aujourdhui sur la photographie n° spécial hiver 2019-2020

Collections /art in public space 
 2020 Parution Maine Découvertes N°103, Éditions de la Reinette
 2019 - Collection particulière Ville du Mans
 2010 - Création de huit vitraux dans l’église de St Georges du Bois (Sarthe)
 2009 - Collection particulière Ambassade de France à la Paz (Bolivie)

Notes et références

Liens externes 

 

Artiste contemporain français